Der Energiepreis wird im Energiehandel gebildet und bezeichnet vor allem:

 den Strompreis
 den Ölpreis
 den Gaspreis

Siehe auch:
 Energiekosten